Goodacre est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Goodacre (1951-2019), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (née en 1993), receveuse américaine de softball
Geoff Goodacre (1927-2004), athlète olympique australien
Glenna Goodacre (1939-2020), sculptrice figurative américaine
 (mort en 1553), homme d'église protestant anglais
 (née en 1964), actrice et mannequin américaine
 (né en 1967), professeur britannique de théologie
 (1908-1998), joueur anglais de football
 (né en 1978), joueur néo-zélandais de football
, professeur britannique en biochimie
, chercheuse et professeure britannique en biogénétique
 (1856-1938), homme d'affaires et astronome britannique
 (1873-1948), joueur anglais de cricket

Toponyme

Lune
, cratère d'impact 

Homonymie de patronyme